roze wikkegalmug
 springende wikkegalmug
 witte wikkegalmug